bnd steht für:
 Banda (Malaiisch) (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Molukken-Sprachen auf den Kei-Inseln, Molukken

Bnd steht für:
 Bend, englischsprachiger Zusatz für Straßennamen

BND steht für:
 BND (Band), britische Boygroup
 BND, Lied (1992) auf No Doubt von No Doubt
 Bank of North Dakota, US-amerikanische staatliche Bank
 betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, Kennzahl im Steuerrecht 
 Brunei-Dollar (ISO-4217-Code), Währung in Brunei
 Bulgarische Neue Demokratie, bulgarische politische Partei
 den aus dem Bund Neudeutschland hervorgegangenen katholischen Jugendverband ND – Christsein.heute
 Bundesnachrichtendienst, Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland
 Buy Nothing Day, konsumkritischer Aktionstag, siehe Kauf-nix-Tag
 Flughafen Bandar Abbas (IATA-Code), Flughafen von Bandar Abbas im Süden des Irans
 Business & Decision (EURONEXT-Kürzel), französisches IT-Unternehmen

Siehe auch:

Abkürzung